Cardillo ima više značenja:
 Cardillo, Benevento
 Cardillo, Frosinone